Thain ist der Familienname folgender Personen:

 Gary Thain (1948–1975), neuseeländischer Rockmusiker
 John Thain (* 1955), CEO der NYSE